Tempsky ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tempsky (1821–1902), österreichisch-böhmischer Buchhändler, Verleger und Politiker
 Gustav von Tempsky (1828–1868), preußischer Abenteurer, Offizier und Maler
 Karl Georg von Tempsky (1849–1913), preußischer Generalmajor 
 Otto Friedrich von Tempsky (1706–1773), preußischer Oberst

Siehe auch:
 Hölder-Pichler-Tempsky, österreichischer Schulbuchverlag